

Toponymie

Castello est une ancienne piève du centre-est de la Corse ayant pour chef-lieu Ghisoni.

Castello est un quartier de Venise

Patronymie

Famille Castello 
Les Castello sont une famille d'artistes italiens, des peintres génois baroques :
 Bernardo Castello (1557 - 1629) et ses trois fils :
 Giovanni Battista Castello ( - )
 Bernardino Castello (  -  )
 Valerio Castello (1624-1659)
 son frère : Giovanni Battista Castello (il Genovese) (1547-1639)

Autres personnalités 
 Anna Simó i Castelló (1968-), philologue et femme politique espagnole ;
 Antonio Castello (1945-), coureur cycliste italien ;
 Dario Castello, compositeur et violoniste italien baroque ;
 Eduardo Castelló (1940-2020), cycliste espagnol ;
 Francisco Castelló (1914-1936), jeune espagnol fusillé par un tribunal populaire ;
  ;
 Luis Castelló (1881-1962), militaire espagnol et général d'infanterie ;
 Robert Castello (1906–1976), ingénieur aéronautique français ; 
 Vicente Castelló (ou Vicente Castelló y González del Campo ou Vicente Castelló y González Amat ; 1815 - 1872), graveur espagnol ;
 Gérard Castello-Lopes (1925-2011), photographe portugais ;
 David Castello-Lopes, journaliste français, son fils.

Divers 
 Castello, une marque de fromages de la société danoise Arla Foods
 La Castello, SUV du constructeur italien Alfa Romeo

Voir aussi 
 

Patronyme italien
Patronyme hispanique